Genzken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Genzken (1784–1858), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Dompropst am Ratzeburger Dom
 Ernst Genzken (1811–1882), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Friedrich Genzken (1817–1875), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Isa Genzken (* 1948), deutsche Künstlerin
 Karl Genzken (1885–1957), deutscher Mediziner, Chef des Sanitätsamtes der Waffen-SS, Angeklagter im Nürnberger Ärzteprozess